Лина Чанка-Фрейденфелде ( , известная также под псевдонимом Янис, ; 5 ноября 1893 года, Ренданская волость — 9 июня 1981 года, Кулдигский район) — младший унтер-офицер русской императорской и офицер латвийской армии.
Первая из трёх женщин, награждённых Военным орденом Лачплесиса.

Биография 
Родилась 5 ноября 1893 в Реги в семье крестьянина. В 1915 году поступила добровольцем в 3-й Курземский стрелковый латвийский полк. На решение военного начальства оставить девушку в строю повлияла её речь, в которой были и такие слова: 

В армии служила под именем Янис Бертулисович Чанки. В боевой обстановке проявила удивительную храбрость, была дважды ранена. В 1916 году участвовала во всех боях на Искульском плацдарме (остров Смерти ).

В 1919 году добровольно вступила в армию Латвийской Республики, служила в 5-м Цесиском пехотном полку.

После окончания Второй мировой войны была репрессирована советской властью, а её ферма была конфискована.

Умерла 9 июня 1981 в пансионате Регес (Reģu pils).

Награды 
В период службы в русской армии была награждена Георгиевскими крестами 3 и 4 степеней, Георгиевской медалью 4 степени.
За службу в латвийской армии получила Военный орден Лачплесиса 3-й степени (1921) и Орден Трёх звёзд 4-й степени (1927).

Литература 
 Līna Čanka-Freidenfelde : [stāsts par strēlnieci, Lāčplēša kara ordeņa kavalieri Līnu Čanku] / Jānis Liepiņš // Mani pacienti. — Rīga : Preses nams, 1998. — 99.-104.lpp

Примечания

Ссылки 
 Биография
 Иванов А. Девушка-стрелок 16.11.2015

Женщины Латвии в войнах
Военные Латвии
Младшие унтер-офицеры (Российская империя)
Латышские стрелки
Женщины в Первой мировой войне (Россия)